Marina Erakovic (; нар. 6 березня 1988) — новозеландська тенісистка хорватського походження. Найвища позиція в одиночному рейтингу — 39, досягнута 7 травня 2012.

Фінали WTA

Одиночний розряд: 5 (1 титул, 4 поразки)

Парний розряд: 16 (8 титули, 8 поразки)

Фінали ITF

Одиночний розряд: 17 (12 титули, 5 поразкаs)

Парний розряд: 11 (6 титули, 5 поразки)

Юніорські фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд (2 титули, 2 поразки)

Досягнення в одиночних змаганнях

Парний розряд performance timeline

Примітки

Посилання 

 

Новозеландські тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату США з тенісу
Натуралізовані громадяни Нової Зеландії
Хорватські емігранти до Нової Зеландії